ten Cate is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar:

Ten Cate (geslacht)

Nederlandse personen
Anne Marie Blaupot ten Cate, een Nederlandse kunstschilder en textielkunstenaar
Antonij Johan ten Cate, een Nederlands burgemeester
Bernard ten Cate (1879-1964), een Nederlands organist
Cees ten Cate,  een Nederlands (amateur)voetballer
Egbert ten Cate, een Nederlands bankier
Geertruida ten Cate Hoedemaker, een Nederlands kunstschilder
Henk ten Cate, een Nederlandse voetbaltrainer
Jan ten Cate,  een voormalig leerlooier, politicus, burgemeester en weldoener in Sneek
Laurens ten Cate, een Nederlands journalist en publicist
Marijke ten Cate, een Nederlands illustratrice
Ritsaert ten Cate, een Nederlands theaterpionier en beeldend kunstenaar
Siebe ten Cate, een Nederlands (Fries) kunstschilder
Steven ten Cate, was een leerlooier, lid van de Provinciale Staten van Friesland en voormalig burgemeester
Steven Blaupot ten Cate,  een Nederlands doopsgezind predikant en liberaal politicus
Willem Naudin ten Cate, een Nederlands militair en politicus
Wolter ten Cate, een Nederlands ondernemer in de textielindustrie

Overige
Bank Ten Cate & Cie, een kleine Nederlandse bank
Koninklijke Ten Cate NV, een Nederlandse multinational